La Molina – miejscowość w Hiszpanii, w Katalonii, w prowincji Lleida, w gminie Alp. Jeden z głównych ośrodków narciarskich w Hiszpanii. Położona jest w Pirenejach, niedaleko granicy z Francją, około 110 km na północ od Barcelony. W jej rejonie znajduje się dużo punktów turystycznych i wypoczynkowych.

Według danych INE z 2010 roku miejscowość zamieszkiwało 569 osób.

Miejscowość posiada skocznię narciarską Albert Bofill Mosella-Schanze o punkcie konstrukcyjnym K75 oraz szereg innych obiektów sportowych.

Obecnie ośrodek posiada 53 trasy narciarskie oraz 16 wyciągów.

Wraz z sąsiadującą miejscowością Masella tworzy większy ośrodek zimowy o nazwie Alp 2500.

Sport

Imprezy sportowe 
W miasteczku odbywały się m.in. International Six Days Enduro 1985 (Drużynowe Mistrzostwa Świata Zespołów Narodowych 1985), Puchar Świata w narciarstwie alpejskim kobiet 2008/2009, Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011, Puchar Europy w narciarstwie alpejskim mężczyzn 2012/2013, IPC paraolimpijskie Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim 2013 oraz wielokrotnie: 
Puchar Europy w skokach narciarskich: 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1985/1986, 1986/1987, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991
Puchar Europy w narciarstwie alpejskim kobiet: 2009/2010, 2010/2011
Puchar Świata w snowboardzie: 2007/2008, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Odbyły się tu również inne imprezy sportowe np. 
Mistrzostwa Hiszpanii w Skokach Narciarskich, m.in. w 1990 roku
wyścigi psich zaprzęgów La Pirena
trzeci etap Volta Ciclista a Catalunya 2014 przechodził przez La Molinę
i inne

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
Barcelona wraz z La Moliną kandydowała do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. W planach ceremonia otwarcia i zamknięcia oraz sporty halowe odbyłyby się w Barcelonie, natomiast dyscypliny alpejskie odbyłyby się w ośrodkach narciarskich w Pirenejach, głównie w La Molina. Jednakże z powodu kryzysu Barcelona wycofała kandydaturę i rozważa ponowne zgłoszenie 4 lata później, na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026.

Transport 

W miejscowości znajduje się stacja kolejowa Estació de la Molina, przez którą kursują pociągi linii R3 na trasie Barcelona - granica francuska. Czas podróży: 3 godziny. La Molina ma również dwa szybkie połączenia drogowe z Barceloną:
na wschodzie: autostrada C-17 z Barcelony do Ripoll, następnie droga krajowa N-260 z Ripoll przez La Molinę do granicy francuskiej
na zachodzie: autostrada C-16  z Barcelony do Francji, oznakowana również jako trasa europejska E9
Dystans drogowy pomiędzy obiema miejscowościami wynoszący około 150 km można pokonać poniżej 2 godzin.

Przypisy 

Atlas Geograficzny-Polska, Kontynenty, Świat. Wydanie dziesiąte. Strona 70-71.

Baixa Cerdanya
Hiszpańskie ośrodki narciarskie
Miejscowości w Katalonii